Der Begriff Krankenbett bezeichnet zum einen ein speziell konstruiertes Bett für die Pflege und Behandlung Kranker. In Frage kommen:

 das Pflegebett für den Einsatz in der häuslichen und stationären Pflege, sowie
 das Krankenhausbett, das aufwendiger gestaltet und an die Anforderungen im Krankenhaus angepasst ist.

Er kann sich zum anderen auch auf die in einer Einrichtung zur stationären Behandlung Kranker maximal mögliche Anzahl von Patienten beziehen, ohne dabei einen konkreten Gegenstand oder dessen Anzahl zu meinen. Es handelt sich hier vielmehr um eine Größe in der

Siehe auch

 Krankenhausplanung, das Planbett.